Флаг сельского поселения Гже́льское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Гжельское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 января 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4702.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения Гжельское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине изображение сидящей на круге жар-птицы, воспроизведённое белыми, синими и жёлтыми цветами».

Обоснование символики 
История Гжельской земли насчитывает не одно столетие. Первое письменное упоминание о Гжели находится в духовной грамоте Ивана Калиты, датируемой 1328 годом. Гжель — обширный район с богатыми историческими и культурными традициями. Деревни, объединённые в так называемый «Гжельский куст» входят в традиционный российский центр производства керамики.

Ещё в XVII и XVIII веках здесь добывали глину, которую согласно царскому указу возили в Москву для изготовления «аптекарских и алхимических сосудов».

Великий русский учёный М. В. Ломоносов высоко оценивал качество гжельских глин, он писал:
Едва ли есть земля самая чистая и без примешения где на свете, кою химики девственностью называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская…, которой нигде не видал я белизною превосходнее.

Первоначально гжельские мастера работали в стиле разноцветной майолики. Со второй половины 20-х годов XIX века для удешевления и расширения производства преимущественно применялась синяя краска. А в середине столетия гжельские промыслы достигли расцвета по изготовлению известной нам расписной гжельской посуды.

На флаге сельского поселения Гжельское жёлтым кругом аллегорически показан гончарный круг, с которого срывается сказочная жар-птица, расписанная в характерной для мастеров Гжели манере.

Бело-лазурная жар-птица символизирует «Гжельский куст» деревень занятых производством керамики. Жар-птица — символ красоты, утончённости, вдохновения, радости, мечты о светлом будущем.

Жёлтый цвет (золото) — традиционный символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, тепла и света.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести и благородства, духовности и возвышенных устремлений. Сочетание белого цвета и голубого традиционно для гжельской керамики.

Малиновое (пурпурное) полотнище флага сельского поселения Гжельское символизирует многовековую историю промысла, прославившего Гжель. Пурпур — символ древности, благородства, славы, достоинства.

Примечания 

Флаги с изображением птиц